Лимон де ла Пења има више значења:

 Лимон де ла Пења (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лимон де ла Пења (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику